Exèrcit de la República Srpska (del seu nom en serbi Vojska Republike Srpske), exèrcit de la República Srpska durant la guerra de Bòsnia
 Regió Verband de Stuttgart (del seu nom en alemany Verband Region Stuttgart), organització política i administrativa de la Regió de Stuttgart, a Alemanya
 Verkehrsverbund Rhein-Sieg, associació del transport públic del Rin del Nord-Westfàlia, a Alemanya
 Cappra VRS (de l'acrònim de Vehkonen Replica Still-better), model de la motocicleta Montesa Cappra
 Octavia vRS (de l'acrònim de Victoria Rally Sport), model de l'automòbil Škoda Octavia
 Vade retro Satanas, locució llatina emprada per a refusar
 Virus respiratori sincicial, virus que causa infeccions a les vies respiratòries
 Reconeixement de la parla (del seu nom en anglès Voice Recognition Software), programari orientat al reconeixement del llenguatge oral